Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд 2013 проводился в городе Эдинбург (Шотландия) c 14 по 21 сентября 2013 года. Турнир проводился в 9-й раз.

В турнире приняло участие 25 национальных сборных смешанных команд (составленных из двух мужчин и двух женщин).

Чемпионом стала (2-й раз в своей истории) сборная Германии, победившая в финале сборную Шотландии. Бронзовые медали завоевала сборная Венгрии, победившая в матче за 3-е место сборную Финляндии.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 3 группы (A, B, C) по 8 команд (в группе A — 9 команд), где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е места и 2-е места в группах выходят в четвертьфиналы плей-офф напрямую; также в четвертьфиналы плей-офф выходят лучшие две из трёх команд, занявших в группах 3-е места. Эти восемь команд играют по олимпийской системе в четвертьфиналах, полуфиналах, затем победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в отборочный этап Draw Shot Challenge, победитель которого проходит в плей-офф.

Группа B 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в отборочный этап Draw Shot Challenge, победитель которого проходит в плей-офф.

Группа C 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк, победитель которого проходит в плей-офф.

Тай-брейк 
  7 : 2

Отборочный этап Draw Shot Challenge 
  8 : 1

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

2013
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 2013 году
кёрлинг
Сентябрь 2013 года
Международные спортивные соревнования в Эдинбурге
Чемпионаты Европы в Шотландии